Pak Mijong, dél-koreai asztaliteniszező
 Pak Mijong, dél-koreai úszó
 Hwayobi, dél-koreai énekesnő, születési nevén Pak Mijong